Guarin – cognome italiano
 Fredy Guarin – calciatore colombiano